Калино́вский (, , ) — польская, белорусская, украинская и русская фамилия.

На Украине в начале 2000-х годов проживало более 4,5 тысяч людей с данной фамилией.

Известные носители 
 Калиновские — польский дворянский род.
 Калиновский, Александр Владимирович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Калиновский, Анатолий Аполлонович (1865—1938) — кадровый офицер русской армии, участник Первой мировой войны, Георгиевский кавалер, генерал-майор.
  (1901—1987) — украинский писатель, поэт-сатирик, член УРДП и ОУП «Слово».
 Калиновский, Бальтазар Фомич (1827—1884) — российский экономист польского происхождения.
 Калиновский, Валентий Александр (?—1620) — польский шляхтич герба Калинова, военачальник, староста винницкий и брацлавский. Отец польного гетмана Мартина Калиновского.
 Калиновский, Виктор Отан (1833―1862) ― польский историк, библиофил, участник революционного движения 1860-х, старший брат К. С. Калиновского.
 Калиновский, Владимир Семенович (1889—1940?) — белорусский общественно-политический деятель, посол польского Сейма.
 Калиновский, Геннадий Владимирович (1929—2006) — советский и российский художник, иллюстратор книг.
 
 Калиновский, Зыгмунт (род. 1949) — польский футболист и тренер.
 Калиновский, Иван Александрович (1904—1988) — русский советский писатель-фантаст и архитектор.
 
 Калиновский, Лаврентий — художник украинского происхождения XVIII века, педагог.
 Калиновский, Мартин (ок. 1605—1652) — первый черниговский воевода (1635—1652) и польный гетман коронный (1646—1652).
 Калиновский, Рафаил (1835—1907) — польский инженер, повстанец, учитель, монах ордена босых кармелитов, католический святой.
 Калиновский, Осип Иванович (?—1820-е годы) — русский актёр, антрепренёр.
 Калиновский, Олег Александрович (род. 1973) — украинский архитектор.
 Калиновский, Самуэль (ум. 1652) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Калиновский, Семён Иосифович (настоящее имя Соломон; 1906—1972) — российский скрипач.
 
 Калиновский, Симеон (в монашестве Стефан; 1700—1753) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский и Великолуцкий.
 Калиновский, Тадеуш (1915—1969) — польский актёр театра и кино.
 Калиновский, Яков Николаевич (1814—1903) — русский учёный-лесовод, первый директор Московского зоопарка.

Двойные фамилии 

 Калиновский—Заремба, Фелициан Мартин (1794 — после 1856) — христианский миссионер; доктор философии Дерптского университета.

Населённые пункты 
 Калиновский — посёлок в Кытмановском районе Алтайского края.
 Калиновский — посёлок в Суземском районе Брянской области.
 Калиновский — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области.
 Калиновский — хутор в Суровикинском районе Волгоградской области.
 Калиновский — хутор в Фроловском районе Волгоградской области.
 Калиновский — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Калиновский — хутор в Дмитриевском районе Курской области.
 Калиновский — посёлок в Краснозерском районе Новосибирской области.
 Калиновский — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Калиновский — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.
 Калиновский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.
 Калиновский — хутор в Кочубеевском районе Ставропольского края.
 Калиновский — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.
 Калиновский — посёлок в Тереньгульском районе Ульяновской области.
 Калиновский — посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области.
 Калиновский — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.

См. также

Примечания